Есиплевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область
 Есиплевское сельское поселение — входит в Кольчугинский район

Ивановская область
 Есиплевское сельское поселение — входило в Заволжский район